Глушнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глушнево — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Глушнево — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Глушнево — деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость. 
 Глушнево — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.